Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Спартак» Москва с 1936 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 33 главных тренера, не считая временно исполняющих обязанности.

Самым успешным, в плане выигранных трофеев, тренером в истории клуба является Олег Романцев, который выиграл для клуба 13 трофеев (девять чемпионских титулов и четыре Кубка страны). Также является рекордсменом по числу матчей проведённых на посту главного тренера (551 матч).

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом.

Список тренеров и исполняющих обязанности

Список тренеров

Список исполняющих обязанности

Достижения тренеров

Еврокубки 
 Олег Романцев побывал в полуфиналах 3-х разных еврокубков (Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков), что является наивысшим достижением клуба во всех указанных турнирах за всю историю.
 Единственный раз в истории «Спартак» принимал участие в Кубке Интертото, под руководством Невио Скалы команда смогла дойти до 3-его раунда (1/4 финала).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Все тренеры «Спартака» в российской истории РБК
 Карпин, Романцев, а кто ещё? 10 лучших тренеров в истории «Спартака» Матч!

Литература 
 
 
 
 

Тренеры

Списки футбольных тренеров по клубам России